Corozal peut désigner :

Corozal, ville située au nord du pays, chef-lieu du district homonyme ;
le district de Corozal ;

Corozal, municipalité située dans le département de Sucre ;

, localité du district de Macaracas dans la province de Los Santos.
 , localité du district de Las Palmas dans la province de Veraguas.

Corozal, municipalité de cet État libre associé aux États-Unis.

Homonymie de toponyme